Вторая мировая:

 Вторая мировая — разговорное сокращение названия Второй мировой войны.
 «Вторая мировая» — компьютерная военная игра, разработана и выпущена компанией «1С», 2006 год. Европейская версия под названием «Theater of War» издана компанией Battlefront.com, 2007 год.

См. также